Morte assistida, morte medicamente assistida ou também morte a pedido, é um termo genérico para a ajuda a morrer que pode referir-se a qualquer um destes procedimentos:

 Eutanásia — ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento.
 Suicídio assistido — suicídio perpetrado com a ajuda de outra pessoa.
 Sedação terminal — administração de medicamentos com efeito calmante ou sedativo para uma pessoa que está à beira da morte, o que pode acelerar a morte do paciente.

Ver também 
 Direito de morrer
 Morte digna

Morte